Kiepenheuer ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Kiepenheuer (1880–1949), deutscher Verleger
 Irmgard Kiepenheuer (1887–1971), deutsche Übersetzerin und Verlegerin
 Karl-Otto Kiepenheuer (1910–1975), deutscher Astronom und Astrophysiker
 Noa Kiepenheuer (1893–1971), deutsche Übersetzerin und Verlegerin
 Wolfgang Kiepenheuer (1914–1990), deutscher Regisseur

Kiepenheuer ist ein Namensbestandteil folgender Unternehmen:
 Gustav Kiepenheuer Verlag, gegründet 1909
 Gustav Kiepenheuer Bühnenvertrieb, gegründet 1931
 Kiepenheuer & Witsch Verlag, gegründet 1951

Siehe auch:
 Kiepenheuer-Institut für Sonnenphysik